Armentia (Vitòria)
 Armentia (Comtat de Treviño)